Por Boca do Inferno pode estar à procura de:
 Boca do Inferno, alcunha de Gregório de Matos, poeta barroco luso-brasileiro
 Boca do Inferno, falésia em Cascais, Portugal
 Boca do Inferno, romance de Ana Miranda
 Boca do Inferno, compilação de crónicas de Ricardo Araújo Pereira

Desambiguação